Eilean est un terme écossais qui signifie île.

On le retrouve dans :
 Eilean Bàn
 Eilean Buide
 Eilean Chaluim Chille
 Eilean Chathastail
 Eilean Donan
 Eilean Dubh (Kyles of Bute)
 Eilean Dubh (îles Summer)
 Eilean Dubh Mòr
 Eilean Fladday
 Eilean Fraoich
 Eilean Macaskin
 Eilean Mullagrach
 Eilean Mòr
 Eilean nan Ròn
 Eilean Rìgh
 Eilean Shona
 Eilean Tigh
 Eilean Uibhard

Voir aussi 
 Eileach an Naoimh
 Eileanan Iasgaich